Le Pérou est un pays d'Amérique du Sud.
Perou est un photographe britannique connu pour ses photos de mode et ses portraits d'artistes.

Homonymie